Шарлотта Бирх-Пфейфер (; ) — немецкая актриса и драматическая писательница.

Биография 
Шарлотта Пфейфер родилась 23 июня 1800 года в городе Штутгарте в семье чиновника Фердинанда Фридриха Пфейфера и его супруги Иоганны. В 1805 году её отец был приговорён в Вене к длительному заключению в крепости Гогенасперг за слишком явные прогерманские настроения, однако, уже в следующем году, по личной просьбе баварского короля Максимилиана I, был отпущен на свободу, после чего семья Пфейеров переехала в Мюнхен.

В возрасте тринадцати лет она поступила на придворную сцену и развила свой талант под руководством Цуккарини. Успешно выступая в ролях трагических любовниц, она встретила в Мюнхене и своих артистических путешествиях по Германии самый восторженный прием.

В 1825 году Шарлотта Бирх-Пфейфер вышла замуж за доктора Христиана Бирха — автора биографического сочинения «Ludwig Philipp der Erste, König der Franzosen» (3 том, Штутгарт, 1841—43; 3 изд. 1851).

Заключив договор с театром Ан дер Вин, который возглавлял Карл Карл (), она предприняла целый ряд артистических поездок и гастролировала в Амстердаме, Будапеште и Санкт-Петербурге.

В 1837 году Шарлотта Бирх-Пфейфер взяла на себя управление цюрихским театром, намереваясь в союзе с Зейдельманом сделать его школой-рассадником для немецкой сцены вообще.

В 1843 году Шарлотта Бирх-Пфейфер оставила Цюрих и после гастрольного тура по городам Германии получила в 1844 году приглашение на королевскую сцену в Берлине, и оставалась в столице до самой кончины 25 августа 1868 года.

В конце XIX — начале XX века на страницах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» об этой женщине были написаны следующие строчки:
В своих драматических произведениях, большей частью сентиментального характера, она с большим умением приноровлялась ко вкусам публики и обнаружила хорошее знакомство со сценическими эффектами. Из её пьес удостоились хорошего приема «Pfefferrosel» (Вена, 1833); впервые ставилась в 1828 году «Hinko»; «Die Günstlinge», «Der Glö ckner von Notre Dame» (по «Notre-Dame de Paris» Виктора Гюго); «Rubens in Madrid» (Цюрих, 1839); «Dorf und Stadt» (1848, по «Frau Proffessorin» Ауэрбаха); «Die Marquise von Vilette» (1845); Б. испытала свои силы и в области оперы и романа. Многие пьесы её и теперь привлекают публику.

Вышедшие из под её пера «Gesammelte dramatischen Werke» были опубликованы в 23 томах (Лейпциг, 1863—1880), её «Gesammelte Novellen und Erzählungen» изданы в 3 томах (Лейпциг, 1862—65).

Её дочь Вильгельмина фон Гиллерн также приобрела известность на литературном поприще, как автор романов.

Библиография

Интерпретации драматических произведений 
 Anna von Österreich (nach Alexandre Dumas)
 Dorf und Stadt (nach Berthold Auerbachs Die Frau Professorin)
 Der Glöckner von Notre Dame (nach Victor Hugo)
 Die Grille (nach George Sand)
 Herma oder der Sohn der Rache (nach Carl Franz van der Veldes Der böhmische Mägdekrieg).
 Der Herr Studiosus (nach Levin Schücking)
 Hinko (nach Ludwig Storchs Freiknecht)
 Mutter und Sohn (nach Fredrika Bremer «Die Nachbarn»), 1844
 Nacht und Morgen (nach Edward Bulwer-Lytton, 1. Baron Lytton)
 Pfeffer-Rösel oder die Frankfurter Messe (nach Wilhelm Asmus Dörings Sonnenberg).
 Steffen Langer aus Glogau oder Der holländische Kamin
 Die Waise aus Lowood (nach Charlotte Brontë)
 Die Frau in Weiß (nach Wilkie Collins)

Собственные пьесы 
 Der Goldbauer
 Iffland
 In der Heimat
 Kind des Glücks
 Der Leiermann und sein Pflegekind
 Thomas Thyrnau
 Wie man Häuser baut

Либретто 
 Die Großfürstin' (Musik: Friedrich von Flotow)
 La Réole. Oper in 3 Akten (Musik: Gustav Schmitt)
 Santa Chiara. Romantische Oper (Musik: Herzog Ernst II.)

Рассказы 
 Die Hand des Herrn
 Metta, Sophronia und Eugenia
 Trudchen
 Der Rubin
 Die todte Braut und die erste Liebe

Примечания 

Актрисы по алфавиту
Актрисы Германии
Актрисы XIX века
Драматурги по алфавиту
Драматурги Германии
Драматурги XIX века
Немецкие писатели